Didymos ( ‚Zwilling‘) bzw. Didymus bezeichnet:
 Didymos der Musiker (1. Jh. v. Chr.), antiker Musiktheoretiker
 Didymos Chalkenteros (um 65 v. Chr.–um 10 n. Chr.), antiker Grammatiker
 Beiname von Thomas, einem Jünger Jesu, siehe Thomas (Apostel)
 Didymus, christlicher Märtyrer († 304), siehe Theodora und Didymus
 Didymus der Blinde (310/313–um 398), antiker christlicher Theologe
 Gabriel Zwilling, auch Gabriel Didymus (um 1487–1558), lutherischer Theologe und Reformator
 (65803) Didymos, Asteroid

Siehe auch:
 Didymo